Willofs bezeichnet folgende Orte:

 Willofs (Obergünzburg), Ortsteil des Marktes Obergünzburg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Willofs (Schlitz), Ortsteil der Stadt Schlitz, Vogelsbergkreis, Hessen